Галу́шка — українське прізвище.

Відомі носії 

 Галушка Артур Аркадійович (1959—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Галушка Віра Вікторівна — українська співачка, відоміша як Віра Брежнєва.
 Галушка Денис Онисимович — український радянський письменник.
 Галушка Євген Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Галушка Іван Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Галушка Іван Іванович (* 1942) — білоруський архітектор.
 Галушка Іван Пилипович (* 1925) — український вчений-агроном, доктор сільськогосподарських наук, лауреат премії Всесоюзного хімічного товариства ім. Д. І. Менделєєва.
 Галушка Надія Миколаївна (1933—2002) — українська радянська колгоспниця, Герой Соціалістичної Праці (1952).

Див. також 
 Галушки
 Галушко
Українські прізвища